Håmansmåren är en avsnörd mar som numera är våtmark strax väster om Harkskär. I våtmarken finns tre större öppna vattenytor:

Håmansmåren 1, sjö i Gävle kommun 
Håmansmåren 2, sjö i Gävle kommun 
Håmansmåren 3, sjö i Gävle kommun